Carlucci est un patronyme porté notamment par :

 Clito Carlucci (1810-1879), médecin et universitaire italien ;
 Frank Carlucci (1930-2018), homme politique américain ;
 Leopoldo Carlucci (18?-19?), réalisateur, scénariste et producteur de cinéma italien du début du XXe siècle ;
 Milly Carlucci (1954-), présentatrice de télévision, actrice et chanteuse italienne ;
 William Carlucci (1967-), rameur d'aviron américain.